Wewetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Wewetzer (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Heinz Wewetzer (1927–2001), deutscher Fußballspieler